Valentin Tomberg (1900 - 1973), Russisch mysticus
 Tomberg (metrostation), Brussels metrostation
 Tomberg (Ukkel), wijk van de gemeente Ukkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Tomberg (Lennik), gehucht van Sint-Martens-Lennik in de Vlaams-Brabantse gemeente Lennik
 Tomberg (heuvel), een heuvel in het Meerdaalbos